Csehország
 Proseč, település a Chrudimi járásban
 Proseč, település a Pelhřimovi járásban
 Proseč pod Ještědem, település a Libereci járásban
 Proseč pod Křemešníkem, település a Pelhřimovi járásban
 Proseč, Březina településrésze a Brno-vidéki járásban
 Proseč, Kámen településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Proseč, Pošná településrésze a Pelhřimovi járásban
 Proseč, Ralsko településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Proseč, Seč településrésze a Chrudimi járásban
 Proseč, Záhoří településrésze a Semilyi járásban
 Proseč, Žernov településrésze a Semilyi járásban